Кубок Хорватії з футболу 2013–2014 — 23-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул здобула Рієка.

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 серпня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 2013

|}

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 жовтня 2013

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2013

|}

Чвертьфінали 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 листопада/3 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 листопада/4 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/18 грудня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 лютого/12 березня 2014

|}

Півфінали 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/26 березня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/26 березня 2014

|}

Фінал

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на soccerway 

2013–2014
Хорватія
Хорватія
2013 у хорватському спорті
2014 у хорватському спорті